Села:
 Голубкове — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Голубкове — Сумська область, Путивльський район